The Jazz Workshop bezeichnet:

 The Jazz Workshop (Billy-Byers-Album), ein Jazzalbum von Billy Byers
 The Jazz Workshop (George-Russell-Album), ein Jazzalbum von George Russell
 The Jazz Workshop (Hal-McKusick-Album), ein Jazzalbum von Hal McKusick
 The Jazz Workshop (Manny-Albam-Album), ein Jazzalbum von Manny Albam
 The Jazz Workshop (Boston), einen Jazzclub in Boston
 The Jazz Workshop (San Francisco), einen Jazzclub in San Francisco

Siehe auch:
 Jazz Composers Workshop, eine US-amerikanische Jazzformation
 Jazz Workshop (Label), ein Jazzlabel und Musikverlag von Charles Mingus
 RCA Victor Jazz Workshop, ein Jazzalbum von Hal Schaefer